Vilémov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeentes:
Vilémov (okres Děčín), ook Vilémov u Šluknova
Vilémov (okres Chomutov), ook Vilémov u Kadaně
Vilémov (okres Havlíčkův Brod)
Vilémov (okres Olomouc)